«Зверь» (), год выхода: 2009 — телевизионный сериал, компании A&E, в главных ролях Патрик Суэйзи и Трэвис Фиммел.

Сериал стартовал 15 января 2009 года. 15 июня 2009 года Entertainment Tonight сообщила, что выпуск серий будет прекращён из-за болезни Патрика Суэйзи (рак поджелудочной железы). Сериал «Зверь» стал последней работой актёра перед смертью. Было показано 13 серий.

Сюжет 
Опытный оперативник ФБР Чарльз Баркер работает под глубоким прикрытием. Ему дают нового напарника — оперативника Эллиса Дава.

В ролях 
 Патрик Суэйзи — Чарльз Баркер
 Трэвис Фиммел — Эллис Дав
 Кевин Дж. О’Коннор — Конрад
 Джонни Кастл — Тод Джараски

Список эпизодов

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США 2000-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2009 году
Драматические телесериалы США
Криминальные телесериалы США
Телесериалы Sony Pictures Television
Программы телеканала A&E
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 2009 году
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Чикаго